Małgorzata Jaworska (ur. 1937) – filmowiec (operatorka dźwięku, konsultantka muzyczna)
 Małgorzata Jaworska (ur. 1955) – pianistka
 Małgorzata Jaworska (ur. 1985) – raperka występująca pod pseudonimem Wdowa